Goschenhof heißen folgende geographische Objekte:

 Goschenhof (Dürrwangen), Ortsteil des Marktes Dürrwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Goschenhof (Wassertrüdingen), Ortsteil der Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern